Michael Duff peut faire référence à :
 Michelle Duff (°1939), née Michael Alan Duff, pilote canadienne de vitesse moto.
  (°1949), physicien britannique, pionnier  de la théorie de supergravité.
 Mike Duff (°1978), footballeur nord-irlandais.